Joaquín Manuel Fernández Cruzado (Jerez de la Frontera, 1781 - Cadis, 1856), pintor precursor del romanticisme
 Joaquín Fernández Prida
 Joaquín Fernández Santomé (Vigo, 1933 - 1988), futbolista i gerent esportiu